Spanningsgestuurde filter, van Voltage Controlled Filter (VCF)
 Veolia Cargo France, zie ook Veolia Transport.
 Velocardiofaciaal syndroom
 vCard, een bestandsformaat voor elektronische visitekaartjes
 Vereenigde Chemische Fabrieken, een combinatie van kunstmestfabrieken
 Valencia CF, voetbalclub uit Valencia